Kimble může být:

 Kimble County – okres ve státě Texas v USA

přezdívka
 Kim Dotcom (* 1974) – německo-finský internetový podnikatel

příjmení
 Bo Kimble (* 1966) – americký basketbalista